JBB steht für:

 JuliensBlogBattle, deutscher YouTube-Kanal von Julien Sewering
 Jungbayernbund, siehe Bayernpartei #Jugendorganisation

Abkürzung